93. Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów odbywały się w dniach od 5 do 12 kwietnia 2014 w Tel Awiwie (Izrael). Były to równocześnie 27. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medaliści

mężczyźni

kobiety

Reprezentacje 
W zawodach brało udział 36 reprezentacji

Skład reprezentacji Polski

Tabela medalowa

Dwubój

Medale

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2014 w sporcie
2014 w Izraelu
Sport w Izraelu